USS Texas — назва низки бойових кораблів ВМС США, названих на честь штату Техас.

 USS Texas (1892) — броненосець берегової оборони. Збудований у 1892 році. Потоплений у 1912 році як корабель-мішень.
 USS Texas (BB-35) — лінійний корабель типу «Нью-Йорк». Збудований у 1914 році. У 1948 році виключений зі списків флоту та перетворений на корабель-музей.
 USS Texas (CGN-39) — ракетний крейсер типу «Вірджинія». Збудований у 1977 році. Виключений зі складу флоту у 1993 році. Утилізований у 1999 році.
 USS Texas (SSN-775) — підводний човен типу «Вірджинія». збудований у 2006 році. Станом на 2017 рік перебуває у складі флоту.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни